Hopson peut faire référence à:
 Eddie Hopson (né en 1971), un boxeur américain
 Dennis Hopson (né en 1965), un joueur et entraîneur de basket-ball
 James Hopson (né en 1935), un paléontologue américain
 Scotty Hopson (né en 1989), un joueur américain de basket-ball

Homonymie de patronyme